Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Helena Suková che hanno battuto in finale Nathalie Tauziat e Judith Wiesner 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Helena Suková (finale)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Jill Hetherington /  Hana Mandlíková (primo turno)
 Patty Fendick /  Claudia Kohde Kilsch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1989